Plainfield (Connecticut)
 Plainfield (Illinois)
 Plainfield (Indiana)
 Plainfield (Iowa)
 Plainfield (Massachusetts)
 Plainfield (Nova Hampshire)
 Plainfield (Nova Jersey)
 Plainfield (Ohio)
 Plainfield (Pennsilvània)
 Plainfield (Vermont)
 Plainfield (Wisconsin)
 North Plainfield, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 South Plainfield, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.